Баттонья (, , ) — город в Мезёковачхазском районе (в медье Бекеш) в Венгрии, недалеко от румынской границы. Город занимает площадь 145,77 км2, на которой проживает 5726 жителей (на 2010 год). Подавляющее большинство жителей — венгры, в городе проживают также сербы, румыны и цыгане.

Первое письменное упоминание населенного пункта (Bothanyaegyháza) датируется 1340 годом, статус города присвоен в 1989.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Венгрии